Indonesië
 Patrang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Patrang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java